Stati Uniti d'America
 Chapel Hill – città della Contea di Orange, Carolina del Nord
 Chapel Hill – città della Contea di Marshall, Tennessee